Album
 Sonic Boom, 2009-ben megjelent amerikai album, a KISS együttes 19. stúdióalbuma.

Televíziós sorozat
 Sonic Boom, 2014-ben indult amerikai–francia 3D-s számítógépes animációs akció-kalandsorozat, Natalys Raut-Sieuzac rendezésében.